

Persone 
 Billy Bragg – cantautore, chitarrista e attivista britannico
 Braxton Bragg – generale statunitense
 Don Bragg – atleta statunitense, specialista nel salto con l'asta
 William Lawrence Bragg – fisico britannico
 William Henry Bragg – fisico e chimico britannico

Altro 
 Bragg – città fantasma degli Stati Uniti d'America, in Texas
 11150 Bragg – asteroide della fascia principale
 Legge di Bragg – legge fisica

Pagine correlate 

 Fort Bragg